kooi (dieren), afgesloten ruimte voor dieren
Kooi (waterschap), voormalig waterschap in Groningen
eendenkooi, plaats waar eenden worden gevangen
schaapskooi
De Kooy, plaats bij Den Helder (Nederland)
De Gouden Kooi, televisieprogramma
kooi (slaapplaats), slaapplaats aan boord van een schip
liftkooi, zie Lift (transport)

Zie ook 
De Kooi (doorverwijspagina)